Patsch heißen:

 Patsch (Tirol), Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land am Fuße des Patscherkofels

Patsch ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Patsch (1865–1945), österreichischer Archäologe und Historiker
 Hans Patsch (1600–nach 1646), Tiroler Barockbildhauer
 Wolfgang Patsch (* 1946), österreichischer Internist und Universitätsprofessor

Siehe auch:
 Batsch